Das Eigenschaftswort materiell kann folgende Bedeutungen haben:

 im philosophischen Sinne, siehe Materie (Philosophie) und Materialismus
 im physikalischen Sinne, siehe Materie (Physik)
 im juristischen Sinne, siehe materielles Recht, materielles Gesetz sowie formeller und materieller Rechtsstaat
 im kulturwissenschaftlichen Sinne, siehe materielle Kultur

Siehe auch: